

Nome comune 
Fuochi d'artificio – spettacolo pirotecnico

Cinema 
Fuochi d'artificio – film del 1938 diretto da Gennaro Righelli
Fuochi d'artificio (Birdy and the Beast) – cortometraggio d'animazione del 1944 diretto da Robert Clampett
Fuoco d'artificio (Feuerwerk) – film commedia del 1954
Fuochi d'artificio – film del 1997 diretto da Leonardo Pieraccioni

Letteratura 
Fuochi d'artificio (Fireworks: Nine Profane Pieces) – antologia di racconti di Angela Carter del 1974

Musica 
Fuoco d'artificio – singolo di Alessandra Amoroso del 2013